Зачистка:
 Зачистка — оголение кончиков проводов для их соединения.
 «Зачистка» — расхожее название силовых мероприятий в населенных пунктах по досмотру помещений и проверке документов.
 «Зачистка» — седьмой эпизод второго сезона американского драматического телесериала «Родина», и 19-й во всём сериале.
 «Зачистка» — американский триллер 2010 года режиссёра Ника Саймона.
 «Зачистка» — фантастический роман российского фантаста Алексея Гравицкого.